Tenisowy turniej WTA Internazionali BNL d’Italia 2010 odbył się w dniach od 2 maja do 8 maja w Rzymie położonym we Włoszech, na kortach ziemnych. Pula nagród wyniosła 2 000 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka gry pojedynczej
 Drabinka gry podwójnej
 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 we Włoszech